Veleno:

 Veleno — студийный альбом итальянской певицы Мины.
 Veleno — студийный альбом итальянской симфоник-дэт-метал-группы Fleshgod Apocalypse.